Amerikai Egyesült Államok
Whitingham (város, Vermont)
Whitingham (statisztikai település, Vermont)